La máquina del tiempo puede referirse a:

 Máquina del tiempo, artefacto ficticio que sirve para viajar a través del tiempo;

Obras literarias:

 La máquina del tiempo (1895), novela de Herbert George Wells;
La máquina del tiempo, serie de novelas infantojuveniles publicadas por Bantam Books.
Cine, televisión y medios audiovisuales:
 La máquina del tiempo (2002), versión de la anterior;
 «La maquina del tiempo», episodio de Padre de familia, titulado originalmente «Mind Over Murder» y «Cuestión de matarlo» en España.
En música:
La máquina del tiempo (1985), álbum de Los Twist;
La Máquina del Tiempo / La mosca (1989), álbum de Eduardo Mateo;
La máquina del tiempo (2003), álbum de la banda de rock costarricense Tango India;
 La máquina del tiempo (2013), disco en vivo de Inti-Illimani.